Веретени́цевые () — семейство ящериц, включающее 13 родов, в которых числятся 120 видов. Веретенициевые встречаются в Евразии и в Новом Свете.

Описание 
Веретеницевые являются разнообразным семейством ящериц. Среди них встречаются как змееподобные, безногие виды (например веретеница ломкая), так и обычные виды с четырьмя конечностями, на которых имеются по пять пальцев. У всех веретеницевых чешуя подкреплена небольшими костными пластинками.

У многих видов по обоим бокам имеется растяжимая складка кожи, облегчающая проглатывание пищи и дыхание, а также помогающая при откладывании яиц. Как и у настоящих ящериц, хвост веретеницевых легко отпадает и после некоторого времени вырастает снова, однако не полностью. В отличие от змей у веретеницевых веки глаз подвижны, также у них имеются слуховые отверстия.

У веретеницевых сильные челюсти, в большинстве случаев с притуплёнными жевательными зубами. Пищей большинства веретеницевых являются насекомые, моллюски, а также другие ящерицы и мелкие млекопитающие. Некоторые виды отличаются живорождением.

Классификация 
В семействе веретеницевых 10 родов с 73 видами:
  (28 видов)
  (6 видов)
  (5 видов)
  (1 вид)
  (7 видов)
  (7 видов)
  (6 видов)
  (6 видов)
  (6 видов)
  (1 вид)

Примечания 

 
Семейства пресмыкающихся